Церковь Пресвятой Троицы — действующий храм села Дединово, Луховицкого района Московской области. Приход церкви входит в Луховицкий благочиннический округ Московской Епархии РПЦ.

История 
Первое упоминание о деревянном кладбищенском храме датируется 1647 годом. На его месте в 1697—1700 годах на средства местного купца Никиты Федоровича Шустова возведен каменный храм Святой Троицы с приделом в честь Успения Пресвятой Богродицы. Мастер Маркел Степанов богато украсил белокаменной резьбой стены церкви. В 1808 году построен придел святителя Николая и дом причта. У его алтаря похоронен иерей Федор Григорьевич Пустынский (1787—1833), чьими трудами и построен придел.
В 1930-х годах церковь была закрыта советской властью.

Устройство 
Церкви выстроена в стиле московского барокко, имеет крестообразную форму, барабан венчают пять куполов.
Церковь имеет три придела:
 престол в честь Пресвятой Троицы — главный
 престол в честь Успения Пресвятой Богородицы
 престол в честь святителя Николая

Современная жизнь 
Церковь возвращена верующим и вновь открыта в 1989 году. В настоящее время ведутся реставрационные работы.

Примечания 

Дединово
Дединово
Храмы, заложенные в 1696 году
Храмы, построенные в 1700 году в России
1700-е годы в Московской области